A Fekete Szikla egy hajó a Lost című televíziósorozatban.

A Fekete Szikla egy régi brit vitorlás, amelyre a sziget belsejében bukkantak a túlélők Danielle segítségével (Exodus). A hajón talált bilincsbe vert és kikötözött csontvázakból Locke megállapította, hogy feltehetőleg rabszolgákat szállított. Története a sorozatból nem derült ki, azonban a Lost Experience folyamán fény derült rá.

Történet

A Fekete Szikla egy angol kereskedő csoport a New World Sea Traders tulajdona volt, és egyike volt a három rabszolgaszállító hajónak, amit ez a társulat működtetett. A rabszolgaságot 1833-ban eltörölték, tehát a New World Sea Traders a feketepiacon működött.
A New World Sea Traders Magnus Hanso tulajdona volt, és ő is üzemeltette. Magnus korábban hajóskapitány volt, majd később vállalkozóvá lépett elő. Bár nem állapítottak meg közvetlen tulajdonjogot, köztudott, hogy a Fekete Szikla a Portsmouth kikötőállomás 23-dik dokkjáról indult útra, és a kikötő dokkjai 18-tól 27-ig Hanso tulajdona volt. A Fekete Szikla 1881-ben tűnt el, egy a Dél-Indiai-óceánról visszatérő aranybánya művelet után. Amennyiben Pápua-Új Guineába szállítottak, a hajó keleti irányban indult el, feltehetően ezután Nyugat-Afrika következett, ahol a guineai aranyat rabszolgákra cserélték. Körülbelül negyven ember, megszámlálhatatlan rabszolgával egyetemben eltűnt az óceánon. Lehetséges, hogy Magnus Hanso irányította a Fekete Sziklát, amikor a hajó eltűnt. 1882-ben a társaságot eladták az East Ocean Trade Group-nak, akik a megmaradt rabszolgaszállító és katonai hajókat átalakították törvényes kereskedelmi hajókká.

A szigetre érkezés
Úgy tűnik, hogy a hajó a Pápua Új-Guinea felé vezető visszaúton elérte a szigetet. A küldetés szerint Afrikába kellett volna érkeznie, ahol az aranyat szolgákra cserélték volna. Valahogyan azonban, amikor elhagyták Pápua-Új Guineát, a rossz irányba tarthattak, kelet helyett nyugatra. A hajó jelenlegi pihenő helye egy nagy, eddig felfedezetlen szigetnek csaknem kellős közepe.

A szigeten
A Fekete Szikla, megfeneklett és hajótörést szenvedett a sziget közelében. Az Oceanic légitársaság 815-ös járatának túlélői találták meg 45 nappal a zuhanásukat követően. A hajó a sziget keleti részén fekszik, a dzsungel közepén, a Sötét Területen. Oldalán jókora lyuk tátong. Láncra vert csontvázak hevernek a belsejében, és itt volt a dinamit is egy faládában. Azonban már sokkal korábban is megemlítették a hajót. Először Danielle Rousseau említette meg, majd Claire naplójában bukkant fel. Rousseau elmesélte, hogy mikor 16 évvel ezelőtt a hajója zátonyra futott, ők is felfedezték a hajót, mert a közelében lévő rádióállomást keresték. Radzinsky vagy Kelvin Inman feltüntette a nevét a Rejtett Térképre - Magnus Hanso utolsó ismert pihenőhelye/Fekete Szikla. Azokon a papírokon, amiket Sayid ellopott a francia nőtől, azokon is szerepelt a neve.

Lost
Kitalált hajók